Empleconia vaginata är en musselart som först beskrevs av Dall 1891.  Empleconia vaginata ingår i släktet Empleconia och familjen Limopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
vaginata